Джим Кларк: Кларк, Джим (1936—1968) — британский автогонщик.
 Кларк, Джим (1931—2016) — британский монтажёр.